Zelotes insulanus (Dalmas), een spinnensoort
 Zelotes insulanus (Koch), een spinnensoort